Arcole est un nom propre qui peut désigner :
 Arcole (Italie), une commune italienne de la province de Vérone ;
 la Bataille du pont d'Arcole, qui eut lieu dans le nord de l'Italie les 16 et  ;
 le boulevard d’Arcole, voie publique de Toulouse tirant son nom de la bataille ;
 la rue d’Arcole, nom d’une rue de Marseille ;
 le pont d’Arcole, nom d’un des ponts de Paris ;
 la rue d'Arcole, nom d'une rue de Cotignac ;
 BGL 1000 Arcole, bombe guidée par laser française ;
  Arcole, nom d'un lieu dit situé dans la région d’Hazebrouck (Nord) ;
 les grottes du Pont d’Arcole, à Hastière, dans la province de Namur (Belgique) ;
 Arcole, ancien nom de la ville de Bir El Djir, près d’Oran, en Algérie, durant la période coloniale. Voir Liste des anciens noms français de communes d'Algérie ;
 Arcole, nom d'une association intitulée association représentative des collaborateurs d'élus.